Agnes van Frankrijk (1171-1240), dochter van Lodewijk VII van Frankrijk en Adèle van Champagne
Agnes van Frankrijk (1260-1327), dochter van Lodewijk IX van Frankrijk en Margaretha van Provence